17. etape af Tour de France 2020 var en 170 km lang  i Alperne, som blev kørt den 16. september 2020 med start i  og mål på toppen af . Etapen blev betegnet som løbets “kongeetape”. Rytterne skulle op af to stigninger udenfor kategori (Hors catégorie). Først kom Col de la Madeleine, inden den afgørende stigning op mod mål på Col de la Loze som er 21,5 km lang, som i gennemsnit stiger med 7,8%. Loze var løbets sværeste og højeste bjerg.

Inden starten på etapen valgte vinderne af løbet i 2019, Egan Bernal fra , at udgå af løbet. På det tidspunkt var han over en halv time efter de førende i det samlede klassement.

Miguel Ángel López fra  vandt etapen, og kørte sig samtidig ind på tredjepladsen i det samlede klassement. Løbets førende rytter Primož Roglič kom ind 15 sekunder senere, efterfulgt af Tadej Pogačar på tredjepladsen, 30 sekunder efter López. Pogačar overtog samtidig løbets prikkede bjergtrøje, efter at Benoît Cosnefroy havde erobret den på 2. etape.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Egan Bernal () – stillede ikke til start.
  Stefan Küng () – stillede ikke til start, pga han skulle forberede sig til VM.
  Mikel Nieve () – stod af på Col de la Madeleine.
  Jens Debusschere () – faldt for tidsgrænsen.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielle hjemmeside 

17